Tūyserkān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Tūyserkān (kommunhuvudort i Iran), Hamadan, 
 Shahrestān-e Tūyserkān, kommun, Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar